Alle Tage ist kein Sonntag ist der Titel von:

 Alle Tage ist kein Sonntag (Lied), Lied von Carl Clewing
 Alle Tage ist kein Sonntag (1935), deutscher Spielfilm von Walter Janssen
 Alle Tage ist kein Sonntag (1959), deutscher Spielfilm von Helmut Weiss